Серге́й Петро́вич Но́виков:
 Новиков, Сергей Петрович (род. 1938) — советский, российский математик, академик РАН.
 Новиков, Сергей Петрович (1949—2021) — советский дзюдоист.